Friedrich Dürrenmatt – szwajcarski pisarz i teoretyk dramatu
 (14041) Dürrenmatt – planetoida